Reynaldo Pedro Cesco (1905-1974), mathématicien et spécialiste de mécanique céleste argentin ;
 Carlos Ulrrico Cesco (1910-1987), astronome argentin, frère de Reynaldo Pedro Cesco ;
 Mario Reynaldo Cesco (dates ?), astronome argentin, fils de Carlos Ulrrico Cesco ;
 , astéroïde nommé d'après Reynaldo Pedro Cesco et Carlos Ulrrico Cesco ;

 La station astronomique Carlos-Ulrrico-Cesco, anciennement nommée Observatoire Félix-Aguilar.

Homonymie de patronyme